Launay steht für Orte:

 Launay (Eure), französische Gemeinde im Département Eure
 Launay (Marne), Ortsteil der französischen Gemeinde Allemanche-Launay-et-Soyer
 Launay (Seine-Maritime), Ortsteil der französischen Gemeinde Ernemont-la-Villette
 Launay (Ille-et-Vilaine), Ortsteil der französischen Stadt Liffré
 Launay (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec

Launay ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard-René Jordan de Launay (1740–1789), französischer Adliger und letzter Kommandant der Bastille in Paris
 Claudio Gabriele de Launay (1786–1850), sardinischer General und Ministerpräsident 
 Edoardo de Launay (1820–1892), sardinischer, später italienischer Diplomat
 Jacques Launay (* 1954), französischer Marineoffizier (Admiral)
 Louis de Launay (1860–1938), französischer Geologe und Schriftsteller
 Marguerite de Launay, Baronin Staal (1693–1750), französische Salondame
Marcus Antonius de la Haye de Launay (1730–?), preußischer Beamter
 Nick Launay (* 1960), britischer Toningenieur und Musikproduzent
 Nicolas de Launay (1739–1792), französischer Kupferstecher
 Pierre Launay (* um 1520, † 1566; auch bekannt als Pierre Boaistuau), französischer Herausgeber, Schriftsteller und Übersetzer

Siehe auch:
 Delaunay
 De Launey